Ла Бељота има више значења:

 Ла Бељота (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Бељота (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Бељота (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Бељота (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Бељота (Сан Мигел Чикава), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Бељота (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Бељота (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Бељота (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бељота (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бељота (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бељота (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бељота (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Бељота (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бељота (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику